Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2010 — 19-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 16 травня 2010 року у Харкові на стадіоні «Металіст» між сімферопольською «Таврією» та донецьким «Металургом» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Посилання 
 Кубок України 2010 — Офіційний сайт ФФУ

Примітки 

2010 у футболі
2010
Спортивні змагання у Харкові
Події 16 травня
Травень 2010